Ингрид Сюрстад Энген () — норвежская футболистка, полузащитница испанского клуба «Барселона» и сборной Норвегии.

Клубная карьера 
Первым профессиональным клубом Ингрид Энген стал «Тронхейм—Эрн»: в его составе она провела 4 сезона, дойдя в 2014 году с командой до финала Кубка Норвегии.

В ноябре 2017 года футболистка подписала контракт с ФК «Лиллестрём» и в своём дебютном матче за новую команду, состоявшемся 24 марта 2018 года, забила гол в ворота «Волеренги». В единственном полноценном для себя сезоне в «Лиллестрёме» Энген стала чемпионкой Норвегии и обладательницей Кубка страны.

В декабре 2018 года стало известно, что 23-летняя спортсменка подписала контракт на 2,5 года с одним из грандов европейского футбола — немецким «Вольфсбургом». Несмотря на это, в соответствии с соглашением весеннюю часть сезона спортсменка провела в аренде в «Лиллестрёме», где смогла помочь команде в четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов УЕФА против «Барселоны», а также полноценно подготовиться к чемпионату мира.

В своём первом сезоне (2019/20) за «волков» норвежка стала чемпионкой и обладательницей Кубка Германии. Также команда дошла до финала Лиги чемпионов, в котором уступила соперницам из «Лиона».

6 июля 2021 года перешла в испанский клуб «Барселона», подписав контракт, рассчитанный до 23 июня 2023 года.

Карьера в сборной 
За основную норвежскую сборную Энген дебютировала в рамках Кубка Алгарве 2018 года, выйдя на поле в перерыве матча против Австралии, а уже во второй игре турнира забила свой первый мяч за Норвегию.

В сентябре 2018 года Энген забила один из голов в ворота нидерландской команды в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2019 года. Одержанная победа гарантировала Норвегии участие в финальном турнире во Франции. Тренер команды Мартин Шёгрен высоко оценил мастерство футболистки: «Ей всего 20, но складывается ощущение, что она играет на международном уровне уже лет 10». На мировом первенстве отыграла полностью все 5 матчей своей сборной, дойдя с командой до четвертьфинальной стадии.

В 2019 году вместе со сборной Норвегии Энген завоевала Кубок Алгарве; на счету полузащитницы — один из трёх голов скандинавок в финальном матче против Польши.

Личная жизнь 
Ингрид Энген состоит в отношениях с коллегой по сборной Норвегии Марией Дёлвик Маркуссен.

Достижения 
 «Квиннер»
 чемпионка Норвегии: (1) 2018
 обладательница Кубка Норвегии: (1) 2018
 «Вольфсбург»
 чемпионка Германии: (1) 2019/20
 обладательница Кубка Германии: (1) 2019/20
 финалистка Лиги чемпионов УЕФА: (1) 2019/20

 Сборная Норвегии
 обладательница Кубка Алгарве: (1) 2019

Примечания 

Футболистки Норвегии
Игроки женской сборной Норвегии по футболу
Игроки ЖФК «Лиллестрём»
Игроки ЖФК «Вольфсбург»
Игроки ЖФК «Барселона»